Luko (gradina), gradina na Kozjaku, Kaštela, Hrvatska
 Luko (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik, BiH
 Luko (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH